Agape, Agapé ou Agapê est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

christianisme
 agape, dans le paléochristianisme, un repas de charité, où les pauvres sont invités à partager la nourriture des riches ;
 agapes, le nom que donnent les historiens, de manière conventionnelle, à un repas réunissant les premiers chrétiens en commémoration de la cène (au cours duquel ils partageaient le « baiser de la paix », en hommage à la fraternité chrétienne), mais ne s'identifiant pas à celle-ci ;
 agape, le crépuscule du dimanche de Pâques également appelé service de la seconde résurrection, au cours duquel sont régulièrement organisées des festivités dans les milieux protestants, surtout aux États-Unis où les chanteurs de Gospel chantent en grec.

autres
 agape, un repas fraternel réunissant les francs-maçons après les Tenues en Loge maçonnique (souvent au pluriel)
 Agape de Sébaste († vers 315 ou 320), un martyr à Sébaste en Arménie, brûlé vif avec neuf autres soldats chrétiens de l'armée de l'empereur romain Licinius, dont les saints Carterios, Styriaque, Eudoxe ; fêtés le 2 novembre

Agapé ou Agapè peut désigner :
 Agapé, une organisation missionnaire protestante ;
 Agapé, une martyre du temps de Dioclétien, brûlée vive avec ses deux sœurs, sainte Irène et sainte Chionie ; fêtées le  ;
 agapé (ἀγάπη), le mot grec pour l'amour « divin » et « inconditionnel », complétant la liste des mots grecs pour dire amour : éros (l'amour physique), agape (l'amour spirituel), storgê (l'amour familial) et philia (amitié, lien social) - les philosophes grecs du temps de Platon l'utilisaient dans un sens supposé universel, c'est-à-dire opposé à un amour personnel ; cela pouvait signifier l'amour de la vérité, ou de l'humanité ;
 agapé, le terme utilisé par les chrétiens pour décrire l'amour de Dieu, tel qu'il est décrit dans la Bible, envers les hommes ;
 agapè, en sociologie, un régime d'action développé par Luc Boltanski ;
 Agapé, un groupe musical catholique, qui a animé deux fois le Frat de Jambville, en 2003 et 2005 ;
 Agapé, le septième album de la chanteuse française Shy'm sorti en 2019.

Références 

Amour